Gull Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cull Island (ö i Australien), Western Australia, 
 King George Island (ö i Australien), Tasmanien, 
 Gull Island (ö i Australien, Tasmanien), >

Kanada 

 Gull Island, Newfoundland, ö, 
 Gull Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar